Пнитагор () — мужское имя. Известные носители:
 Пнитагор (убит в 374/373 до н. э.) — саламинский царевич, старший сын царя Эвагора
 Пнитагор — царь Саламина (351/350 до н. э. — 332/331 до н. э.)